Het seizoen 2008/09 was het 106e jaar in het bestaan van de Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. De club kwam uit in de Nederlandse Eerste Divisie en eindigde uiteindelijk op de zevende plaats in de eindrangschikking. Go Ahead Eagles nam tevens deel aan het toernooi om de KNVB beker. Daar werd de ploeg onder leiding van coach Andries Ulderink op 23 september 2008 uitgeschakeld in de tweede ronde door de amateurs van HHC Hardenberg.

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Statistieken

Go Ahead Eagles
2009